Theuville (Eure-et-Loir)
 Theuville (Val-d'Oise)
ook:
Theuville-aux-Maillots,  Seine-Maritime